Подолинський Андрій Іванович (1806—1886) — поет, письменник
 Подолинський Василь Іванович (1815—1876) — український громадсько-політичний діяч у Галичині, публіцист.
 Подолинський Сергій Андрійович (1850—1891) — український громадський і політичний діяч, лікар, соціолог, економіст, публіцист
 Подолинський Михайло Васильович (1844—1894) — український громадсько-політичний і літературний діяч, перекладач.